Роберт Форс () — исполнитель и композитор на аппалачинком дульцимере. Продюсер. Автор книг «In Search of the Wild Dulcimer», «Wild Dulcimer Songbook», «Pacific Rim Dulcimer Songbook».

Биография 
Родился в Порт-Таунсенд, Вашингтон.

Его книга о методах и стилях игры на дульцимере «In Search of the Wild Dulcimer», опубликованная Рэндом Хаус в 1974 году, была продана более 100 000 экземпляров. По словам San Francisco Chronicle, она  «помогла установить стандарты для современных дульцимеров». В 1975 г. книга была переиздана «Amsco Music Pub».

За всю жизнь занятия музыкой, Роберт Форс был приглашен с концертом в Белый дом, выступал на радио с народной музыкой, получил номинацию на Грэмми, выиграл чемпионат Теннесси по игре на дульцимере, был награждён сертификатом Эйнштейна по штату Вашингтон.

Дискография

Дискография как приглашённого артиста

Дискография как продюсера

Библиография

См. также 
 Аппалачинский дульцимер 
 Дульцимер

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Robert Force 
 
 Канал Robert Force на Youtube
 Клуб любителей аппалачи дульцимера 
 WildDulcimer 
 In Search of the Wild Dulcimer - свободная онлайн версия книги на авторском сайте. 
 ManitouMusic.com 

Гитаристы по алфавиту
Музыкальные продюсеры США
Исполнители на дульцимере